Київське повстання (1018)
Київське повстання (1068)
Київське повстання (1113)
Київське повстання (1146)
Київське повстання (1157)
Київське повстання (1436)
Київське повстання (1648)
Київське повстання (1917, жовтень)
Київське повстання (1917, листопад)
Київське повстання (1918)
Куренівське повстання (1919)
Київське повстання (2013)